Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Cible :

Belgique 
 Rue de la Cible à Bruxelles

France 
 Rue de la Cible à Ille-sur-Têt

Notes et références

Voir aussi 
 

Cible